Всемирный зал славы видеоигр () — международный зал славы, посвящённый компьютерным и видеоиграм. Был открыт 4 июня 2015 года и находится в экспозиции eGameRevolution . Администрация зала контролируется  и . Создателем Всемирного зала славы видеоигр является Джон-Пол К. Дайсон (), вице-президент The Strong по исследованию и развитию выставок и директор Международного центра истории электронных игр.

Видеоигры должны соответствовать четырём основным критериям, прежде чем получат право быть включенными во Всемирный зал славы:
 Статус «иконы» — широко известны и запоминаются.
 Долголетие — это не просто преходящее увлечение, но и популярность со временем.
 Географический охват — соответствует вышеуказанным критериям через международные границы.
 Влияние — оказали значительное влияние на дизайн и разработку других игр, на другие виды развлечений или на популярную культуру и общество в целом.

Список

2015 год 
Номинанты от широкой общественности были приняты в период с 17 февраля 2015 года по 31 марта 2015 года. Финалисты были выбраны внутренним комитетом, в то время как международный отборочный комитет, состоящий из журналистов, знатоков и других лиц, выбирает первых членов зала славы. Первыми финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Doom (1993)
 Pac-Man (1980)
 Pong (1972)
 Super Mario Bros. (1985)
 Tetris (1984)
 World of Warcraft (2004)
 Angry Birds (2009)
 FIFA International Soccer (1993)
 The Legend of Zelda (1986)
 Minecraft (2011)
 The Oregon Trail (1971)
 Pokémon Red и Green (или Blue) (1996)
 The Sims (2000)
 Sonic the Hedgehog (1991)
 Space Invaders (1978)

2016 год 
Номинанты были снова приняты от общественности. Финалисты были объявлены 19 марта 2016 года, а включение в зал славы состоялось 5 мая 2016 года. Финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2015 года:
 The Legend of Zelda (1986)
 The Oregon Trail (1971)
 The Sims (2000)
 Sonic the Hedgehog (1991)
 Space Invaders (1978)
 Minecraft (2011)
 Pokémon Red и Green (или Blue) (1996)

 Новые финалисты 2016 года:
 Grand Theft Auto III (2001)
 Elite (1984)
 Final Fantasy (1987)
  (1988)
  (1975)
 Sid Meier’s Civilization (1991)
 Street Fighter II (1991)
 Tomb Raider (1996)

2017 год 
Номинанты были снова приняты онлайн от общественности. Финалисты были объявлены 16 марта 2017 года, а включение в зал славы состоялось 4 мая 2017 года. Финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2015 года:
 Pokémon Red и Green (или Blue) (1996)

 Отложенные финалисты 2016 года:
 Street Fighter II (1991)
 Tomb Raider (1996)

 Новые финалисты 2017 года:
 Donkey Kong (1981)
 Halo: Combat Evolved (2001)
 Final Fantasy VII (1997)
 Microsoft Solitaire (1990)
 Mortal Kombat (1992)
 Myst (1993)
 Portal (2007)
 Resident Evil (1996)
 Wii Sports (2006)

2018 год 
Номинанты были снова приняты онлайн от общественности. Финалисты были объявлены 27 марта 2018 года. Финалистами являются (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2015 года:
 Minecraft (2011)

 Отложенные финалисты 2016 года:
  (1988)
 Tomb Raider (1996)

 Отложенные финалисты 2017 года:
 Final Fantasy VII (1997)

 Новые финалисты 2018 года:
 Spacewar! (1962)
 Asteroids (1979)
 Call of Duty (2003)
  (1998)
 Half-Life (1998)
 King’s Quest (1984)
 Metroid (1986)
 Ms. Pac-Man (1981)

2019 год 
Вошедшие в зал славы в 2019 году выделены жирным шрифтом ниже.
 Отложенные финалисты 2016 года:
 Sid Meier’s Civilization (1991)

 Отложенные финалисты 2017 года:
 Microsoft Solitaire (1990)
 Mortal Kombat (1992)
 Myst (1993)

 Отложенные финалисты 2018 года:
  (1998)
 Half-Life (1998)

 Новые финалисты 2019 года
 Candy Crush (2012)
 Centipede (1981)
 Colossal Cave Adventure (1976)
  (1999)
 Super Mario Kart (1992)
 Super Smash Bros. Melee (2001)

2020 год 
Финалисты для рассмотрения были объявлены 19 марта 2020 года. 18 июня 2020 года были объявлены участники зала славы 2020 года. Финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2015 года:
 Minecraft (2011)

 Отложенные финалисты 2018 года:
 King’s Quest (1984)

 Отложенные финалисты 2019 года:
 Centipede (1981)
 Super Smash Bros. Melee (2001)

 Новые финалисты 2020 года
 Bejeweled (2001)
 Frogger (1981)
 GoldenEye 007 (1997)
 Guitar Hero (2005)
  (1993)
 Nokia Snake (1997)
 Uncharted 2: Among Thieves (2009)
 Where in the World Is Carmen Sandiego? (1985)

2021 год 
Финалисты были объявлены 18 марта 2021 года, а участники зала славы — 6 мая 2021 года. Финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2015 года:
 FIFA International Soccer (1993)

 Отложенные финалисты 2017 года:
 Portal (2007)

 Отложенные финалисты 2018 года:
 Call of Duty (2003)

 Отложенные финалисты 2020 года:
 Guitar Hero (2005)
 Where in the World Is Carmen Sandiego? (1985)

 Новые финалисты 2021 года:
 Animal Crossing (2001)
 FarmVille (2009)
 Mattel Football (1977)
  (1982)
 Pole Position (1982)
 StarCraft (1998)
 Tron (1982)

2022 год 
Финалисты объявлены 17 марта 2022 года, а участники зала славы — 5 мая. Финалистами стали (члены зала славы выделены жирным шрифтом):
 Отложенные финалисты 2016 года:
 Sid Meier’s Civilization (1991)

 Отложенные финалисты 2017 года:
 Resident Evil (1996)

 Отложенные финалисты 2018 года:
  (1998)
 Ms. Pac-Man (1981)

 Отложенные финалисты 2019 года:
 Candy Crush (2012)

 Отложенные финалисты 2020 года:
  (1993)

 Новые финалисты 2022 года:
 Assassin’s Creed (2007)
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
  (1990)
  (1996)
 Rogue (1980)
  (2009)

2023 год 
Финалисты были объявлены 15 марта 2023 года; участники зала славы будут объявлены 4 мая. Финалистами стали:

 Отложенные финалисты 2015 года:
 Angry Birds (2009)
 FIFA International Soccer (1993)

 Отложенные финалисты 2017 года:
 Wii Sports (2006)

 Отложенные финалисты 2019 года:
  (1999)

 Отложенные финалисты 2020 года:
 GoldenEye 007 (1997)

 Новые финалисты 2023 года:
 Age of Empires (1997)
  (1996)
 Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
 Computer Space (1971)
 Quake (1996)
 The Last of Us (2013)
 Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (1981)

Примечания

Ссылки 
 Всемирный зал славы видеоигр на сайте 

Залы славы США
Музеи штата Нью-Йорк
Премии в области компьютерных игр
Появились в 2015 году в США
Музеи, основанные в 2015 году